Arnal:
 Arnal Ballester (* 1955, Barcelona), un ilustrador y profesor de Ilustración español
 Arnal Mir de Pallars Jussá,  (? – 1174), un barón urgelés
 Arnal Mir de Tost (, ) (1000, Tost – 1072), un caballero

Apellidos 
 André-Pierre Arnal (* 1939, Nimes), un artista contemporáneo pintor francés, nacido el 16 de diciembre de 
 Carles Arnal (Ibáñez) (* 1957, Villarreal), un político y biólogo de la Comunidad Valenciana
 François Arnal, un artista contemporáneo francés, nacido el 2 de octubre de 1924 en La Valette-du-Var
 Étienne Arnal (1794, Meulan – 1872, Ginebra), un actor francés
 Jesús Arnal (Pena) (1904 – 1971), un sacerdote católico y escritor español conocido también por
 José Gervasio Artigas (Arnal) (1764, Montevideo – 1850, Ybyray), un militar, estadista y máximo prócer uruguayo
 José Cabrero Arnal, o: C. Arnal (1909, Barcelona – 1982, Antibes), historietista francés de origen español
 Juan Pedro Arnal (1735, Madrid – 1805, Madrid), arquitecto español
 María Ascensión Arnal Navarro (* 1958, Gavá), alcaldesa de Olocau (Valencia)
 Mariana Arnal (Aranguren) (* 1973), una jugadora de hockey sobre césped argentina
 Michael Arnal (* 1947)
 Pedro Arnal de Castro (1901 – 1949), un educador venezolano, distinguido por su carrera como
 Rafael Arnal (* 1915)
 Rafael Llopart Arnal, Consejero Nacional designado y procurador en las Cortes Españolas durante la primera legislatura
 Rubén García Arnal (* 1980, Zaragoza), un futbolista español
 Salvador López Arnal (* 1954, Barcelona), profesor-tutor de Matemáticas de la UNED